Димитрис Салпингидис () е гръцки футболист. Автор на първия гол на Гърция на световни първенства. Играе в ПАОК Солун. Салпингидис е футболист на годината в Гърция за 2008 и 2009 година. Започва кариерата си в ПАОК. Даван е под наем в Лариса и Кавала. През 2006 става голмайстор на първенството и е закупен от Панатинайкос. Там играе 4 сезона. Вкарва 46 гола в 112 мача. След края на сезон 2009/10 договорът му изтича и футболистът се завръща в ПАОК. През 2010 става първият гръцки футболист с гол на световни финали, отбелязвайки срещу Нигерия. Участва и на Евро 2012, където вкарва в първия мач срещу Полша.

Статистика

Източници 
 Профил на сайта на ПАОК

Гръцки футболисти
Родени в Солун
Футболисти на Панатинайкос